Гран-при Бельгии  года — тринадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 5 по 7 сентября 2008 года на трассе Спа-Франкоршам.

Свободные заезды

Квалификация 
Пасмурно, сухо. Температура воздуха +16С, трассы + 18С

Гонка 

|}

Инцидент между Хэмилтоном и Райкконеном 

За три круга до финиша в Спа пошёл дождь. В конце 42 круга Льюис Хэмилтон в повороте Автобусная остановка догнал лидировавшего на протяжении большей части гонки Кими Райкконена, поровнялся с ним и обогнал срезав шикану, после этого на прямой старт финиш едва пропустив Райкконена вперед (согласно правилам, после обгона благодаря срезанию шиканы гонщик позднее должен пропустить соперника) начал очередную атаку и обошёл Райкконена в первом повороте трассы. Райкконен спустя пол круга поскользнулся на трассе, врезался в стену и сошёл, а Льюис выиграл гонку. После окончания заезда стюарды проанализировали инцидент с обгоном и решили наказать Хэмилтона 25-секундным штрафом, поскольку посчитали, что он получил преимущество срезав шикану, так как в случае аккуратного прохождения поворота не смог бы обогнать Кими в повороте Ля Сурс, В окончательном протоколе Льюис откатился на третье место, а победителем был объявлен Фелипе Масса. Команда McLaren опротестовала решение стюардов, но 23 сентября на Международном апелляционном суде FIA был принят вердикт отклонить протест, в итоге Фелипе Масса остался официальным победителем гонки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии
Сентябрь 2008 года